Ке́ртес () — угорське прізвище. Означає «садівник».

Персоналії 
 Дьюла Кертес (1888—1982) — угорський футболіст і футбольний тренер
 Імре Кертес (1929—2016) — угорський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури
 Іштван Кертес (1929—1973) — угорський диригент

Примітки 

Угорські прізвища